Bureau (meubilair)
 Bureau (gebouw)
 Het Bureau, een zevendelige roman van J.J. Voskuil
 Bureau (afdeling) in de ambtenarij
 Bureau (familienaam)